Иван Викторович Рождественский (1861—1890) — русский педагог и писатель.

Биография 
Родился 18 мая 1861 года в Москве. Сын В. П. Рождественского. С детства был болезненным мальчиком и к тому же страдал заиканием.

В 1881 году окончил гимназию Франца Креймана, затем в 1886 году — историко-филологический факультет Московского университета.

В начале 1880-х годов приступил к публицистической деятельности. Стал постоянным сотрудником «Московских церковных ведомостей» и до конца своей короткой жизни помещал в этой газете свои труды. В 1886 году Рождественский работал над изданием лекций по истории церкви. С этого же года — учитель немецкого языка, а позже истории — в Мариинском Епархиальном училище. В 1890 году был командирован Обществом любителей духовного просвещения на Археологический съезд, состоявшийся в Москве. Кроме печатных трудов, в бумагах Ивана Рождественского осталось много других статей, стихотворений и заметок.

Умер 23 ноября 1890 года в Москве. Похоронен на кладбище Донского монастыря. Женат не был.

Примечания

Ссылки 
 

Педагоги России
Писатели России